Чуде́сные я́годы, или Путе́рия сладкова́тая (, syn. Pouteria dulcifica) — вечнозелёный кустарник или маленькое дерево, вид рода  семейства Сапотовые. Растение происходит из Западной Африки.

Описание 
В высоту растение может вырастать до 3—6 м. Плод — маленькая красная костянка с одним белым семенем, размером с кофейное зерно.

Физиологическое воздействие на человека 
Плоды растения могут воздействовать на вкусовые рецепторы, на некоторое время (обычно на 1—2 часа) «выключая» те из них, которые ответственны за восприятие кислого и горького вкуса. Согласно исследованиям, причиной такого эффекта является белок миракулин, содержащийся в плодах.

В США в конце 2000-х гг. «чудесные ягоды» вошли в моду: стали устраиваться «вкусовые трипы» (), в ходе которых посетители вечеринки, приняв по ягоде, пробуют разнообразные привычные блюда, получая удовольствие от их неожиданного вкуса.

Замечание 
Аналогичные вещества типа белка миракулина, модифицирующего вкус, содержат листья зизифуса настоящего.

Культивирование 
Культивируется как комнатное растение.

Синонимы 
По информации базы данных The Plant List (2013), в синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература 
 

Сапотовые
Фрукты
Флора Африки
Ягодные растения